«Песнь о Хюмире» () — одна из поэм древнескандинавского «Королевского кодекса», входящая в состав «Старшей Эдды». Главный герой здесь — бог Тор, который добывает огромный котел для варки пива у ётуна Хюмира, а потом пытается поймать мирового змея, используя вместо наживки голову быка. Исследователи констатируют, что в этой поэме использованы мифологические сюжеты, изначально не связанные между собой. Тема Рагнарёка подвергается здесь комическому переосмыслению. По форме «Песнь о Хюмире» приближается к скальдической поэзии.

Примечания 

Старшая Эдда